Дэвид Торренс:
 Торренс, Дэвид (1985—2017) — перуанско-американский легкоатлет.
 Торренс, Дэвид (1864—1951) — американский актёр шотландского происхождения.